Zygmunt Wielopolski (1833-1902) – polityk konserwatywny o orientacji prorosyjskiej, prezydent Warszawy (1862-1863)
 Zygmunt Wielopolski (1863–1919) – polityk konserwatywny o orientacji prorosyjskiej, prezes Komitetu Narodowego Polskiego